«Капоне» () — американский кинофильм 1975 года о биографии Аль Капоне. В фильме одну из первых своих ролей сыграл Сильвестр Сталлоне (Фрэнк Нитти).

Сюжет 
История взлёта и падения пресловутого чикагского гангстера Аль Капоне. В фильме рассказывается о том как он за несколько лет поставил под свой контроль весь криминальный мир города, начав войну с другими мафиози.

Позднее, в результате резни в день св. Валентина, правоохранительные органы резко активизировали свои усилия по поимке Капоне. Он был обвинён в уклонении от уплаты налогов, что явилось формальной юридической причиной для его ареста. Аль Капоне был
отправлен в тюрьму, где позже выяснилось, что заболел сифилисом.

В ролях 
 Бен Газзара — Аль Капоне
 Гарри Гуардино — Джонни Торрио
 Сьюзан Блэйкли — Айрис Кроуфорд
 Сильвестр Сталлоне — Фрэнк Нитти
 Джон Кассаветис — Фрэнки Йель
 Фрэнк Кампанелла — Винченцо «Большой Джим» Колозимо
 Джон Орчард — Дин «Дион» О'Бэнион
 Кармен Аргензиано — Джек «Джек-пулемет» МакГурн
 Джордж Чендлер — Роберт Э. Кроу
 Джон Дэвис Чандлер — граф «Хайми» Вайс
 Роял Дано — Антон Чермак
 Питер Мэлони — Джейк «Сальный палец» Гузик
 Дик Миллер — Джо Прайор
 Роберт Филлипс — Джордж «Багс» Моран
 Мартин Коув — Питер «Гуси» Гузенберг
 Марио Галло — Джузеппе «Джо» Айелло
 Тони Джорджо — Антонио «Тони Бич» Ломбардо
 Джонни Мартино — Тони Аматто
 Тина Скала — миссис Торрио

Критика 
Фильм получил неоднозначную реакцию в связи с его натуралистическим характером, в том числе за детальный показ женской наготы.

Ссылки 
 

Фильмы Канады 1975 года
Фильмы США 1975 года
Фильмы:Персонаж:Аль Капоне
Фильмы Стива Карвера
Фильмы-драмы Канады
Фильмы-драмы США
Криминальные фильмы США
Гангстерские фильмы
Фильмы о мафии
Фильмы 20th Century Studios